Soul - um gênero musical
Ou ainda:
 Soul (série) - uma série de jogos eletrônicos de luta, da desenvolvedora Namco
 Kia Soul - um automóvel da Kia Motors
 Soul (álbum de Jason Manns)
 Soul (álbum de Seal)
 Soul (filme)

Desambiguação